Dietz steht für:

 Dietz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (4666) Dietz, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Dietz-Replik, ein Replikationsverfahren von Gemälden
 Mount Dietz, ein Berg in der Antarktis
 Dietz Bluff, ein Felsenkliff in der Antarktis

Unternehmen:
 Dietz (Unternehmen)
 Dietz-Computer-Systeme
 Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn
 Karl Dietz Verlag Berlin
 R. E. Dietz, ehemaliger US-amerikanischer Lampenhersteller

Siehe auch:
 Dietz von Bayer
 Diez (Begriffsklärung)
 Thietz
 Tietz